Bastide steht für

 die im Mittelalter gegründeten und in einem Zug erbauten Städte Südfrankreichs, siehe Bastide
 ein großes Landhaus in der Provence

Bastide ist der Familienname folgender Personen:
 François-Régis Bastide (1926–1996), französischer Schriftsteller und Diplomat
 Jules Bastide (1800–1879), französischer Politiker, Außenminister Frankreichs 1848
 Roger Bastide (1898–1974), französischer Soziologe, Anthropologe, Ethnologe
und ein Namensteil von:
 Charlotte Joubert de La Bastide de Châteaumorand († 1740), französische Zisterzienserin, Äbtissin des Klosters Maubuisson

Siehe auch:
 Bastid
 La Bastide
 Bastei
 Bastille (Begriffsklärung)